een quartier in het 12 arrondissement van Parijs; zie Bercy (quartier)
 het sportpaleis in dit quartier; zie Palais Omnisports de Paris-Bercy
 een metrostation in dit quartier; zie Bercy (metrostation)
 een spoorwegstation in dit quartier; zie Station Paris Bercy
 het Franse Ministerie van Financiën dat in dit quartier is gevestigd
 de voormalige gemeente Bercy; zie Bercy (voormalige gemeente)